Kalligrammatidae — вимерла родина сітчастокрилих комах, що існувала у середній юрі — середній крейді (161-99 млн років тому).

Фосилії 
Вперше калліграмматид знайшли на початку XX століття в юрських відкладеннях Німеччини, потім — на території Казахстану, а у 1990-2000-х роках стали у великій кількості знаходити в Китаї. Крім того, відомо по одній знахідці у Монголії, Великій Британії та Бразилії і дві знахідки у Росії. Всі попередні знахідки калліграмматид (17 родів і майже 50 видів) представляли собою плоскі відбитки на кам'яній породі. Лише у 2018 році у руки вчених потрапило 25 шматків бірманського бурштину з калліграмматидами, на основі яких описали нових 7 видів і 5 родів. Усі бірманські знахідки об'єднані у підродину Cretanallachiinae та є наймолодшими представниками калліграммід.

Опис 
За зовнішнім виглядом та особливостями біології калліграмматиди схожі на сучасних денних метеликів, хоча не мають з ними родинних зв'язків. У Kalligrammatidae були крила, які схожі на крила метеликів. У деяких видів на крилах були навіть візерунки, що нагадують очі хребетних. Ці візерунки призначені для відлякування хижаків. Розмах крил деяких видів сягав 15-20 см, а у Makarkinia kerneri з Бразилії цей показник сягав 33 см. Більшість видів також мали чітко розвинені лусочки на крилах, подібні з такими у сучасних лускокрилих. Виділяють два типи лусочок: з широкою основою, які звужуються до кінчика, і вужчі, лопатоподібної форми.

Kalligrammatidae мали довгий хоботок, яким вони споживали рослинні соки, як це роблять сучасні метелики. Правда хоботок метеликів має вигляд трубочки, що складена з двох стулок, а хоботок калліграмматид складається з чотирьох частин. Хоботок сягав від 1 до 18 мм завдовжки, залежно від виду.

Класифікація 

 Cretanallachiinae
 Burmogramma
 Burmopsychops
 Cretogramma
 Cretanallachius
 Oligopsychopsis
 Kalligrammatinae
 Angarogramma
 Kalligramma
 Kalligrammina
 Limnogramma
 Sinokalligramma
 Kallihemerobiinae
 Affinigramma
 Apochrysogramma
 Huiyingogramma
 Kalligrammula
 Kallihemerobius
 Lithogramma
 Stelligramma
 Meioneurinae
 Meioneurites
 Oregrammatinae
 Abrigramma
 Ithigramma
 Oregramma
 Sophogrammatinae
 Protokalligramma
 Sophogramma
 incertae sedis
 Makarkinia
 Palparites

Філогенія

Примітки 

Викопні комахи
Сітчастокрилі
Вимерлі родини комах